Татьяна Евгеньевна Данченко (род. 6 ноября 1971) — российский тренер по синхронному плаванию. Старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло). Заслуженный тренер России. Мастер спорта международного класса.

Тренер-преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности «Физкультурно-спортивное объединение „Юность Москвы“». Бывшая синхронистка. Чемпионка СССР по синхронному плаванию, чемпионка Европы среди юниоров.

Подготовила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, пятикратных олимпийских чемпионок Анастасию Давыдову, Наталью Ищенко, четырёхкратную олимпийскую чемпионку Анастасию Ермакову. Работала с трёхкратной олимпийской чемпионкой Марией Киселёвой.

Олимпийские игры 
Под руководством Данченко российские спортсменки завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на пяти Олимпийских играх подряд.

Чемпионаты мира и Европы 
Татьяна Данченко, отвечающая в сборной команде России с 2001 года за подготовку дуэта и соло, привела спортсменок к 29 победам на чемпионатах мира и 21 победе на чемпионатах Европы.

Награды 
 Орден Александра Невского (1 июля 2022 года).
 Орден Почёта (18 мая 2017 года).
 Орден Дружбы (12 апреля 2013 года).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (15 января 2010 года).
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 января 2014 года).
 Орден «Гордость Нации».
 Орден Петра Великого I степени.

Примечания 

Тренеры по синхронному плаванию